Utakuru bezeichnet in Neuseeland
 eine Ortschaft, Utakura (Neuseeland)
 einen Fluss, Utakuru River